Chelidonium ist:

 der wissenschaftliche Name für die Gattung des Schöllkrauts
 in der Antike ein Kap vor der Südküste der Türkei, siehe Chelidon